Clerval (Canada), een gemeente in de Canadese provincie Quebec
Clerval (Frankrijk), een voormalige gemeente in het Franse departement Doubs